Кибальник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кибальник, Владимир Иванович (род. 1957) — генеральный директор ФГУ Оздоровительный комплекс «Тетьково» УДП РФ.
 Кибальник, Сергей Акимович (род. 1957) — советский и российский литературовед, историк литературы; специалист по истории русской литературы XVIII—XX веков.
 Кибальник, Алексей Григорьевич (род. 1972) — российский юрист; специалист в области уголовного и международного уголовного права.